, village dans le powiat de Szczecinek, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.
 Trzcinno, village dans le powiat de Wałcz, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.